По́езд в ад:
 «Поезд в ад» — кинофильм 1993 года
 «Поезд в ад» — рассказ Роберта Блоха (1958)